Cyryl III (arcybiskup Cypru)
 Cyryl III (patriarcha Aleksandrii)
 Cyryl III (patriarcha Konstantynopola)